

Домбрувка-Нова — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Домбрувка-Нова — село в гміні Блендув Груєцького повіту Мазовецького воєводства